Викс

Персоналии 
 Викс, Мария Густавовна (1910—1990) — советская актриса оперетты.
 Викс, Прийт (род. 1982) — эстонский биатлонист.

Топоним 
 Викс (кельтский некрополь) — это территория вокруг деревни Викс на севере Бургундии (Франция) на месте доисторического комплекса позднего Гальштата и раннего Латенского периода.
 Ви (Кот-д’Ор) — коммуна во Франции, находится в регионе Бургундия.

См. также 
 Уикс